Webhosting, een dienst die particulieren of bedrijven webruimte aanbiedt
 Hostingprovider, een aanbieder van webruimte en -diensten
 Applicatiehosting, het hosten van software of applicaties op een webserver
 Shared hosting, een hostingpakket waarbij men een webserver deelt met anderen

Zie ook 
 Hosten (doorverwijspagina)
 Host